Historisch
 Asen (dynastie)
 Ivan Asen I, twaalfde eeuwse tsaar van Bulgarije.

Plaatsen
 Tsar Asen (Pazardzjik), een dorp in oblast Pazardzjik
 Tsar Asen (Silistra), een dorp in oblast Silistra
 Tsar Asen (Targovisjte), een dorp in oblast Targovisjte